Rahu (Hindoegod), een van de hemellichamen in de Vedische astrologie
 Rahu (Estland), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa
 Rahu (rivier), een rivier in Nieuw-Zeeland